Autigny ist der Name bzw. Namensteil folgender
 Ortschaft in der Schweiz: 
  Gemeinde Autigny im Kanton Freiburg, siehe: Autigny FR
 Ortschaften in Frankreich:  
 Gemeinde Autigny  im Département Seine-Maritime, siehe: Autigny (Seine-Maritime)
 Gemeinde Autigny-la-Tour im Département Vosges
 Gemeinde Autigny-le-Grand im Département Haute-Marne
 Gemeinde Autigny-le-Petit im Département Haute-Marne